Brief des Paulus an Timotheus (abgekürzt Tim) steht für:
* 1. Brief des Paulus an Timotheus
 2. Brief des Paulus an Timotheus